1. Fußball-Bundesliga 1995-96 var den 33. sæson af 1. Fußball-Bundesliga, Tysklands bedste fodboldrække for herrer. Den begyndte 11. august 1995 og sluttede 18. maj 1996. Vinderen blev BV Borussia Dortmund.

Ligatabel

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodbold i 1995
Fodbold i 1996